1/8 kan syfta på:

 ⅛ – en åttondel
 1 augusti
 8 januari (amerikanskt datumformat)